Brachypeza är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johannes Winnertz 1863. Brachypeza ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Brachypeza